El acrónimo JJAA puede hacer referencia a:

la organización juvenil llamada Juventudes Andalucistas vinculada al Partido Andalucista;
las Juventudes Anarquistas también llamadas Juventudes Libertarias, nombres con los que a veces se conoce a la organización juvenil de corte anarquista llamada más apropiadamente Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.